23-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 23-й меридиан восточной долготы
 23-й меридиан западной долготы

См. также 
 23-я параллель северной широты
 23-я параллель южной широты